Виктор Александрович Карпочев (, село Теряевка, , Пензенская область) — советский партийный и государственный деятель. Бывший заместитель Министра внутренних дел СССР, начальник Политического управления МВД СССР. В настоящее время председатель правления РОО «Нижегородское землячество в столице». Кандидат философских наук.

Биография 

 С 1956 по 1962 год учился на кораблестроительном факультете Горьковского политехнического института.
 С марта 1960 по сентябрь1961 года совмещал учёбу с работой секретаря комитета комсомола института.
 С 1961 по 1964 год — первый секретарь Советского района районного комитета ВЛКСМ города Горького.
 В 1964 году — заведующий отделом комсомольских организаций Горьковского промышленного областного комитета (обкома) ВЛКСМ.
 С 1964 по 1966 год — секретарь, заведующий отделом пропаганды и агитации, заведующий отделом пропаганды и культурно- массовой работы Горьковского обкома ВЛКСМ.
 С 1966 по 1968 год — второй секретарь Горьковского обкома ВЛКСМ, а с 1968 по 1974 год первый секретарь Горьковского обкома ВЛКСМ. Избирался членом ЦК ВЛКСМ.
 С 1974 по 1977 год — первый секретарь Нижегородского районного комитета КПСС города Горького;
 С 1977 по 1979 год — секретарь Горьковского горкома КПСС.
 С 1979 по 1981 год — аспирант академии общественных наук при ЦК КПСС. В феврале 1982 года досрочно защитил диссертацию и получил звание rандидат философских наук.
 С 1981 по 1987 год — заместитель председателя исполкома Горьковского областного Совета народных депутатов. Отвечал за обеспечение нормальной жизнедеятельности отраслей лёгкой и местной промышленности, энергетики, транспорта и связи, дорожного строительства, правопорядка и безопасности.
 С 1987 по 1988 год — начальник УВД Горьковского облисполкома.
 С 1988 по 1990 год — второй секретарь Горьковского обкома КПСС.
 С 1990 по 1991 год — заместитель Министра внутренних дел СССР, начальник Политического управления МВД СССР.
 С 1991 по 1993 год — генеральный директор информационно-издательского агентства «Интердетектив».
 С 1993 по 1996 год — директор департамента экономической безопасности и защиты информации, директор департамента филиалов, заместитель председателя правления — директор департамента филиалов акционерного межотраслевого Русского национального банка.
 С 1996 по 1998 год — начальник службы безопасности ООО «Русский Инвестиционный Дом».
 С 1998 по 2005 год — управляющий делами ОАО «ГАО „ВВЦ“».
 С 2005 по 2007 год — первый заместитель генерального директора ОАО "ГАО «ВВЦ».
 Является членом Всероссийского Совета ветеранов внутренних дел и внутренних войск России.
 С 1996 года — Председатель правления РОО «Нижегородское землячество в столице». За эти годы, благодаря его усилиям, Землячество стало жизнеспособным, ведёт целенаправленную работу по сплочению земляков, сохранению памяти о тех, кто прославил Нижегородчину, по воспитанию молодёжи на лучших традициях старших поколений Москвы и Нижнего Новгорода.

Награды и звания 
 Три Ордена Трудового Красного Знамени (1971,1973,1986);
 Медаль «За трудовую доблесть»;
 Медаль «За отвагу на пожаре»;
 Медаль «За трудовое отличие»;
 Медаль «Ветеран труда»;
 Юбилейная медаль «За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»;
 Заслуженный работник МВД
 Почетный знак ВЛКСМ;
 Почётный гражданин Нижегородской области  (2009)

Семья и увлечения 
Женат. Жена - Нонна Леонидовна Карпочева.  Сын - Максим, дочери - Елена, Светлана. Внучка и 3 внука.

Интересные факты 
 В августе 1991 года обеспечил вывоз Рижского ОМОНа в Тюмень на четырнадцати Ил-76.

Примечания

Ссылки 

 Карпочев Виктор Александрович
 Руководство МВД СССР
 Управление организации морально-психологического обеспечения
 Руководители кадровой службы МВД России
 Политическое управление
 Приказ об увольнении с должности заместителя министра внутренних дел СССР
  Текст приказа об увольнении с должности заместителя министра внутренних дел СССР
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991 
 Московский координационный совет региональных землячеств
 Землячество работает, оно не подведет
  Валерий Шанцев встретился с «Нижегородским землячеством»
 Призыв нижегородцев-москвичей
  Наследники Минина
 Горький нас объединил

Первые секретари краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Выпускники Нижегородского технического университета
Члены ЦК ВЛКСМ
Вторые секретари Горьковского обкома КПСС
Генерал-майоры милиции (СССР)
Секретари Горьковского горкома КПСС
Депутаты Горьковского областного совета
Почётные граждане Нижегородской области
Делегаты XXIV съезда КПСС
Секретари комитетов ВЛКСМ на предприятиях и в организациях
Первые секретари районных (в городах) комитетов ВЛКСМ
Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС